

Nom 
Coq peut désigner :

en zoologie
 coq, le nom générique qui définit le mâle chez les espèces de gallinacés ;
 coq, le nom donné au coq domestique, le mâle de Gallus gallus domesticus ;

autres
 coq, l'animal étudié sous ses aspects symboliques, religieux, dans le folklore, l'art et la littérature ;
 coq, un des douze rameaux terrestres en astrologie chinoise ;
 coq, un cuisinier sur un bateau ; dans la marine à voile, désigne aussi un artisan cordier ;
 Coq, une constellation ;
 coq, un style de combat à mains nues dans le Mansuria Kung Fu ;
 CoQ, en biochimie, une abréviation qui peut désigner la coenzyme Q10 ;
 Coq, en informatique, un assistant de preuve.

Patronyme 

 Bertrand Coq (né en 1961), journaliste français ;
 Guy Coq, philosophe ;
 Jacques Coq (né en 1950), ancien joueur de rugby à XV ;  
 Laurent Coq (né en 1970), pianiste de jazz ;
 Yves Coq, ancien joueur de rugby à XV, père de Jacques Coq.

Pseudonyme 

 Coq (de son vrai nom Luis Garcia Gallo), dessinateur de presse humoristique.

Sigle 

COQ, sigle composé des trois lettres C, O et Q, peut faire référence à :
 coût d'obtention de la qualité, une méthode de management de la qualité.

Code 
COQ est un code qui peut faire référence à :
 , un aéroport public situé à Choibalsan en Mongolie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi  
 Poids coq, une catégorie de boxe
 Maitre-coq, un cuisinier de marine qui a un grade de sous-officier
 Coq gaulois
 
 Le coq sportif
 Menthe-coq
 Symbolisme du coq
 Club olympique Courbevoie, aussi appelé les Coqs, un club français de hockey sur glace
 Poule ou coq de fiction

Code IATA des aéroports